«Диліжанс» — вид чотириколісного пасажирського або поштового транспортного засобу на жорсткій підвісці.

 Диліжанс (фільм, 1939) — американський вестерн режисера Джона Форда.
 Диліжанс (фільм, 1966) — американський ремейк фільму 1939 р., реж. Гордон Даглас.
 Диліжанс (фільм, 1986 — американський телефільм режисера Теда Поста.